Die Spielzeit 1927/28 war die 5. reguläre Spielzeit der I. Klasse im österreichischen Feldhandball.

Modus 
Der Titel wurde in einer Gruppe mit neun Mannschaften ausgespielt.

Tabelle 

||
||Meister

||rowspan="2"|Absteiger in die II. Klasse 1928/29

Einzelnachweise 

1927
Handballsaison 1927/28